BRDM–1 – szovjet páncélozott felderítő harcjármű
 BRDM–2 – felderítő harcjármű
 BRDM–3 – a BTR–80A-n alapuló felderítő harcjármű